Maria Consiglia Raphaela Carrozzo Latorre (São Paulo, ) é uma instrumentista e cantora brasileira.

Instrumentistas do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Cantores de música popular brasileira
Naturais da cidade de São Paulo